

Geografia 
 Kings Worthy – villaggio e parrocchia civile dell'Inghilterra, appartenente alla contea dell'Hampshire

Persone 
 Calum Worthy (1991) – attore canadese
 James Worthy (1961) – giocatore di football americano statunitense 
 Jerel Worthy (1990) – giocatore di football americano statunitense 
 Rick Worthy (1967) – attore statunitense
 Trevor H. Worthy (1957) – zoologo australiano